Dongfeng ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Dongfeng (Liaoyuan) (东丰县), Kreis der Stadt Liaoyuan in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongfeng (Jiamusi) (东风区), Stadtbezirk der Stadt Jiamusi in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongfeng (Chao’an) (东凤镇), Großgemeinde des Kreises Chao’an in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongfeng (Dawa) (东风镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongfeng (Dongfeng) (东丰镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongfeng (Ejin-Banner) (东风镇), Großgemeinde im Ejin-Banner im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Dongfeng (Hailun) (东风镇), Großgemeinde der Stadt Hailun in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongfeng (Kailu) (东风镇), Großgemeinde des Kreises Kailu im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China
 Dongfeng (Long) (东风镇), Großgemeinde im Kreis Long in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Dongfeng (Weining) (东风镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Weining in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dongfeng (Wudang) (东风镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dongfeng (Zhongshan) (东凤镇), Großgemeinde der Stadt Zhongshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongfeng (Dancheng) (东风乡), Gemeinde im Kreis Dancheng in der chinesischen Provinz Henan
 Dongfeng (Long’an) (东风乡), Gemeinde im Stadtbezirk Long’an in der chinesischen Provinz Henan
 Dongfeng (Taobei) (东风乡), Gemeinde im Stadtbezirk Taobei in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongfeng (Yanling) (东风乡), Gemeinde im Kreis Yanling in der chinesischen Provinz Hunan
 Dongfeng (Yizhang) (东风乡), Gemeinde im Kreis Yizhang in der chinesischen Provinz Hunan
 Dongfeng (Chaoyang) (东风地区), Gebietsbüro im Stadtbezirk Chaoyang der chinesischen Hauptstadt Peking
 Dongfeng (Fangshan) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Fangshan der chinesischen Hauptstadt Peking
 Dongfeng (Jiguan) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jiguan in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongfeng (Jingxiu) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Jingxiu in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongfeng (Liangyuan) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Liangyuan in der chinesischen Provinz Henan
 Dongfeng (Licheng) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Licheng in der chinesischen Provinz Shandong
 Dongfeng (Longzihu) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longzihu in der chinesischen Provinz Anhui
 Dongfeng (Lüyuan) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lüyuan in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongfeng (Qiaoxi) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qiaoxi in der chinesischen Provinz Hebei
 Dongfeng (Qiezihe) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Qiezihe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongfeng (Sairt) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Sairt in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Dongfeng (Shuangtaizi) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Shuangtaizi in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongfeng (Xihu) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xihu in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongfeng (Yicheng) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yicheng in der chinesischen Provinz Henan
 Dongfeng (Yuexiu) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuexiu in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dongfeng (Zhanqian) (东风街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhanqian in der chinesischen Provinz Liaoning
 Dongfeng (Wuming) (东风农场), Staatsfarm im Kreis Wuming der Stadt Nanning im Autonomen Gebiet Guangxi der Zhuang der Volksrepublik China
 Dongfeng (Waitan) (东风社区), Einwohnergemeinschaft des Straßenviertels Bund der chinesischen Stadt Shanghai
 Dongfeng (Baiguo) (东风村), Dorf der Großgemeinde Baiguo im Kreis Pan der chinesischen Provinz Guizhou

In der Technik bezeichnet Dongfeng weiterhin:

 Dongfeng (Automarke von First Automotive Works), ehemalige chinesische Automarke von First Automotive Works (nur 1958)
 Dongfeng Motor Corporation, einen chinesischen Automobilhersteller
 Dongfeng Motor Company, ein Joint Venture von Dongfeng Motor Corporation und Nissan
 Dongfeng Peugeot Citroën Automobile, einen chinesischen Automobilhersteller
 Dongfeng Liuzhou Motor, einen chinesischen Automobilhersteller
 Dongfeng (Automarke), eine chinesische Automarke
 eine Reihe chinesischer dieselelektrischer Lokomotiven, siehe Liste chinesischer Triebfahrzeuge
 eine Reihe chinesischer Mittel- und Langstreckenraketen, siehe Liste der nuklearen Boden-Boden-Raketen (Volksrepublik China)
 14 Staudämme in China

Siehe auch:
 Dongfang (Begriffsklärung)